Giovanna II di Napoli
Giovanna II di Navarra
Giovanna II di Borgogna
Giovanna II d'Albret

Pagine correlate
Giovanna I
Giovanna III